Amélie Ebongué, née le  dans le , est une experte en réseaux sociaux, particulièrement du réseau TikTok.

Biographie 
Amélie Ebongué naît le  dans le  dans une famille d'origine camerounaise.

Amélie Ebongué travaille dans différentes agences de publicité où elle décrypte les tendances sociétales qui changeront le monde de demain, notamment dans la mode comme André, Célio, John Frieda ou encore MyProvence. Elle contribue au développement du groupe hôtelier français Accor en 2016 et pilote la stratégie mondiale de contenus sur les réseaux sociaux pour la marque ibis.

En 2017, elle est repérée par le média Hypebeast pour son lancement sur le marché français. La même année, elle intègre les équipes de Forbes France et accompagne conjointement leur développement auprès des annonceurs francophones. Elle collabore sur des lancements de produits avec Adidas, Nike ou encore Uniqlo. Fin 2018, elle est repérée par Auditoire (TBWA) pour concevoir la stratégie de lancement du smartphone Huawei P20 Pro avec Antoine Griezmann comme égérie de la marque. Elle explique que pour une marque, .

 ou plus simplement  qu'elle qualifie de , elle enseigne à Sup de Pub (école du groupe Omnes Éducation anciennement Institut des hautes études économiques et commerciales (Inseec-U), dont elle est diplômée) l'utilité de la connaissances des réseaux sociaux dans les stratégies de communication des marques. Le réseau social LinkedIn la choisit comme ambassadrice pour représenter la plateforme sur le marché français. Elle contribue au développement des stories et accompagne la croissance de ce nouveau format auprès des utilisateurs francophones du réseau social.

En tant que , elle relève l'incidence positive de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Publication 
 Génération TikTok : Un Nouvel Eldorado pour les Marques, Éditions Dunod (Hachette), 2021

Liens externes 
 Entretien avec Amélie Ébongué sur la chaîne de radio Europe 1 le 20 juillet 2020
 Entretien avec Amélie Ébongué, invitée de la chaîne B SMART le 24 septembre 2021
 Amélie Ébongué, invitée de BFM TV, le 2 novembre 2021

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance dans le 13e arrondissement de Paris
Personnalité française d'Internet
Personnalité féminine française